GP Car and Home Players’ Championships 2011 – turniej zaliczany do Grand Slam of Curling, zakończył rywalizację w World Curling Tour 2010/2011. Odbył się między 12 a 18 kwietnia 2011 w Grande Prairie, na lodowisku Canada Games Arena.

Była to 19. edycja Players’ Championships, szósta, gdzie grają zarówno kobiety. 16 drużyn męskich i kobiecych rywalizowało potrójnym systemem pucharowym. Pula nagród wyniosła 100 000 CAD, zwycięzcom przypadło po 25 000.

W rywalizacji kobiet po roku przerwy po tytuł mistrzowski sięgnęła Jennifer Jones w finale pokonując Rachel Homan.

Wśród panów kolejny raz najlepsza okazała się drużyna Kevina Martina, która nie przegrała żadnego meczu. Drugie miejsce zajął Szwed, Niklas Edin, jako pierwszy w historii doprowadził do finału tego turnieju drużynę spoza Kanady.



Kobiety

Drużyny 

 1 – Zespół Stefanie Lawton, Anderson grająca normalnie jako trzecia objęła rolę skipa
 2 – Zespół Kristy McCarville, Webster dołączyła do zespołu na czas turnieju

Faza finałowa

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Runda A

1-8

1 
→ Przegrana do 15

2 
→ Przegrana do 15

3 
→ Przegrana do 16

4 
→ Przegrana do 16

5 
→ Przegrana do 17

6 
→ Przegrana do 17

7 
→ Przegrana do 18

8 
→ Przegrana do 18

9-12

9 
→ Przegrana do 21

10 
→ Przegrana do 21

11 
→ Przegrana do 22

12 
→ Przegrana do 22

13-14

13 
→ Przegrana do 24

14 
→ Przegrana do 23

Runda B

15-18

15 
→ Przegrana do 26

16 
→ Przegrana do 26

17 
→ Przegrana do 27

18 
→ Przegrana do 27

19-22

19 
→ Przegrana do 30

20 
→ Przegrana do 30

21 
→ Przegrana do 29

22 
→ Przegrana do 28

23-25

23 
→ Przegrana do 32

24 
→ Przegrana do 31

25 
→ Przegrana do 33

Runda C

26-27

26

27

28-30

28

29

30

31-33

31

32

33

Mężczyźni

Drużyny 

 1 – Zespół Roba Fowlera, Lyburn grający normalnie jako trzeci objął rolę skipa.

Faza finałowa

Finał

Półfinały

Ćwierćfinały

Runda A

1-8

1 
→ Przegrany do 15

2 
→ Przegrany do 15

3 
→ Przegrany do 16

4 
→ Przegrany do 16

5 
→ Przegrany do 17

6 
→ Przegrany do 17

7 
→ Przegrany do 18

8 
→ Przegrany do 18

9-12

9 
→ Przegrany do 21

10 
→ Przegrany do 21

11 
→ Przegrany do 22

12 
→ Przegrany do 22

13-14

13 
→ Przegrany do 24

14 
→ Przegrany do 23

Runda B

15-18

15 
→ Przegrany do 26

16 
→ Przegrany do 26

17 
→ Przegrany do 27

18 
→ Przegrany do 27

19-22

19 
→ Przegrany do 30

20 
→ Przegrany do 30

21 
→ Przegrany do 29

22 
→ Przegrany do 28

23-25

23 
→ Przegrany do 32

24 
→ Przegrany do 31

25 
→ Przegrany do 33

Runda C

26-27

26

27

28-30

28

29

30

31-33

31

32

33

Zobacz też 
 World Curling Tour 2010/2011
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
 Oficjalna strona turnieju
 Turniej na World Curling Tour: kobiety – mężczyźni

2011
2011 w curlingu
2011 w Kanadzie
Sport w Albercie